Евгений Зинковский:
 Зинковский, Евгений Анатольевич (в монашестве Кирилл; род. 1969) — архиерей Русской православной церкви, епископ Звенигородский, викарий Патриарха Московского и всея Руси. Ректор Московской духовной академии (с 2022 года).
 Зинковский, Евгений Валерьевич (род. 1960) — выдающийся спортсмен РБ (1993), мастер спорта СССР международного класса по современному пятиборью (1983).